Mastodont har flere betydninger:

 Mastodont – elefantlignende snabeldyr
 Mastodonterne – en dansk teatergruppe